Marshal (politie), een politiefunctionaris in de Verenigde Staten
 United States Marshals Service, een politieorganisatie binnen het Amerikaanse ministerie van Justitie
 Maarschalk (Poolse functionaris), een politiek verantwoordelijke in Polen